Жиліна — багатозначний термін, який може бути топонімом, назвою спортивного клубу та прізвищем.

Прізвище 
 Жиліна Олена Юхимівна (1890–1963) — російська та радянська актриса, народна артистка СРСР (1957).
 Жиліна Тетяна Василівна (1911–1974) — Герой Соціалістичної Праці.

Топоніми 
 Жиліна — місто в Словаччині, центр однойменного краю.
 Жиліна — округа в Словаччині.
 Жиліна — село і муніципалітет в окрузі Кладно Центральночеського краю в Чехії.
 Жиліна — історична частина чеського міста Новий Їчин.
 Жиліна — село в Каргапольському районі Курганської області Росії.
 Жиліна — село в Орловському районі Орловської області.

Спортивні клуби 
 «Жиліна» — словацький футбольний клуб з однойменного міста.
 «Жиліна» — словацький хокейний клуб з однойменного міста.

Див. також 
 Жилінський край
 Жиліно
 Жилін
 Застава Жиліна

Багатозначні топоніми
Російські прізвища